Osoby o tym nazwisku:
 Abraham Maslow – amerykański psycholog
 James Maslow – amerykański aktor, tancerz, autor tekstów i piosenkarz

Zobacz też:
 Masłow